Д'Амі́ко () — прізвище італійського походження.

Відомі носії:

 Вінченцо Д'Аміко — італійський футболіст.
 Сільвіо д'Аміко (1887–1955) — італійський театральний критик і теоретик театру.
 Сузо Чеккі д'Аміко (1914–2010) — італійська кіносценаристка.